Few ist der Name folgender Personen:

 Bobby Few (1935–2021), US-amerikanischer Jazz-Pianist
 William Few (1748–1828), US-amerikanischer Politiker und Unterzeichner der US-amerikanischen Verfassung

FEW bezeichnet
 einen 1/8 bis 2/8 bewölkten Himmel, siehe Bewölkung#Einteilung
 Forschungs- und Entwicklungswerk, siehe z. B. Forschungs- und Entwicklungswerk Blankenburg
 Französisches Etymologisches Wörterbuch
 Freiburger Energie- und Wasserversorgung, siehe badenova
 Freiburgische Elektrizitätswerke, siehe Groupe E
 Frankfurter Elektrizitätswerke (F.E.W.) (1922–1948) in Frankfurt (Oder)
 Frostigs Entwicklungstest der visuellen Wahrnehmung, siehe Marianne Frostig
 das Mehrzweckarbeitsfahrzeug FEW MZ 102
 Fragebogen zur Erfassung körperlichen Wohlbefindens (FEW 16)

The Few bezeichnet
 die Soldaten der Royal Air Force in der Luftschlacht um England

Abkürzung